Крауцец () — лужицкая фамилия. Женский вариант фамилии Крауц ( — портной).

Известные носители
 Крауцец, Ганка (1901—1990) — серболужицкая художница, график.
 Крауцец, Марья (1948—2014) — серболужицкая поэтесса, писательница, журналистка.